Affonso Celso Pastore
Javier Pastore
John O. Pastore, um político norte-americano;
Il re pastore

Veja também
Pastor

Desambiguação